Omicron Canis Majoris pode se referir a:
Omicron1 Canis Majoris
Omicron2 Canis Majoris